Кости Ионицэ () (род. 14 января 1978, Констанца, Румыния) — румынский певец, продюсер и композитор.

Биография 
Кости Ионицэ родился 14 января 1978 года в городе Констанца. Он начал петь в возрасте 6 лет, родители записали его в клуб пионеров в его родном городе. В 12 лет он присоединился в музыкальный клуб народной музыки в его родном городе, где он был учеником Ион Радулеску. Он учился в музыкальной школе в Констанце: ударные и фортепиано и Школу искусств в его родном городе: аккордеон, пение.

Когда он учился в средней школе Ovidius, где он создал рок-группу Агарта.

В 1999 году он начал экспериментировать с жанром манеле, а в 2000 году он сотрудничал с известным певцом Адриан Минуне, Of, viața mea () стал одним из самых популярных хитов в Румынии.

В конце 2000-х годов Кости продлил его действие на Балканах и Ближнем Востоке, добился успеха в Турции и Саудовской Аравии с песней Ca la Amsterdam (), мелодия включена в сборник хитов бара Café del Mar.  Он также запустил несколько хитов в Болгарии, в сотрудничестве с местными певцами как Андреа, Галена, Преслава и другие.

В июле 2007 года он запустил свой музыкальный телеканал Party TV и в октябре того же года он выпустил ещё один телеканал на тематику жанра манеле Mynele TV.

В 2008 году Кости образовал девичью рок-группу Блакси Гёрлз, которые пытались попасть на Евровидение, но безуспешно. В том же году он вместе с певицей Андреа основали дуэт под названием Sahara.

В 2011 году Кости написал песню Zaleilah для группы Mandinga, которые на Евровидение 2012 в Баку заняли 12-е место.

С 2011-2015 годы он продюсировал песни некоторых сербских исполнителей как Сандра Африка, Ана Кокич, Вики Милькович и Никол Булат.

Его популярность пришла благодаря песне Habibi (I Need Your Love).

Автор песен и продюсирование 
Андреа
<LI>Фалшиво щастие (Огън в кръвта)
<LI>Мен си търсил (Мен си търсил)
<LI>Моята порода (Мен си търсил)
<LI>Само мой (Мен си търсил)
<LI>Дай ми всичко (Мен си търсил)
<LI>Избирам теб (Мен си търсил)
<LI>Предложи ми (Мен си търсил)
<LI>Употребена (Мен си търсил)
<LI>В мен (Мен си търсил)
<LI>Хайде, опа (Андреа)
<LI>С теб да бъдем пак (Андреа)
<LI>Излъжи ме (Андреа)
<LI>Неблагодарен (Андреа)
<LI>Върху мен (Андреа)
<LI>Блясък на кристали (Андреа) (с Галеной)
<LI>Лъжа го с тебе (Андреа)
<LI>Да се върнеш (Андреа)
<LI>Докосвай ме (Андреа)
<LI>Любовник (Андреа)
<LI>Искам теб (Лоша)
<LI>На екс (Лоша)
<LI>Скитниците (Лоша)
<LI>Лош герой
<LI>За да ме имаш (с Анелией)
<LI>I wanna
<LI>Никой друг
<LI>Champagne
<LI>Passion (с Otilia и Шэгги)
<LI>Love is Mine
<LI>Besame
<LI>Chupa song
Галена
<LI>Мой (Официално забранен) (с Малиной)
<LI>DJ-ят ме издаде (Аз)
<LI>Блясък на кристали (с Андреа)
<LI>Хавана Тропикана (Кой) (с DJ Живко Микс)
<LI>Habibi (Кой) (с Faydee)
<LI>Страра каравана
<LI>Много ми отиваш
Преслава
<LI>Как ти стои (Как ти стои)
<LI>Разкрий ме
<LI>Скоро
<LI>I can't deny
Малина
<LI>Мой (с Галеной)
<LI>При теб ми е сърцето
Цветелина Янева
<LI>Влез (На първо място)
<LI>За контакти (На първо място)
<LI>Алергична
Шахзода
<LI>Мой золотой
<LI>Хабиби (Улыбнись и всё Окей)
Мария
<LI>Мен избра
<LI>Тихо (Твоите 100 лица)
<LI>Ти пак си тук (Твоите 100 лица)
<LI>Любими ръце
<LI>Лошо правиш (XIII)
<LI>Мръсни думи говори
<LI>Мръсни помисли (XIII)
<LI>Чисто или с лед (XIII)
Фики
<LI>Джале, джале
<LI>Мръсни думи говори

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт группы Sahara
 Официальная страница в Фейбуке
 Страница на Discogs

Поп-фолк-исполнители